Абрикосовское се́льское поселе́ние (, ) — муниципальное образование в составе  Первомайского района Республики Крым России. Законом «Об установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных образований в Республике Крым» от 4 июня 2014 года территория административной единицы была объявлена муниципальным образованием со статусом сельского поселения.

Административный центр и единственный населённый пункт поселения  — село Абрикосово.

География 
Поселение расположено в северо-восточной части района, в степном Крыму, в верховьях Чатырлыкской балки, у границы с Джанкойским районом. Граничит на севере со Островским, на западе со Крестьяновским и на юге с Октябрьским сельскими поселениями (согласно административному делению Украины — с соответствующими сельсоветами). 

Площадь поселения 33,11 км².

Транспортное сообщение осуществляется по региональной автодороге  от шоссе Красноперекопск — Симферополь (по украинской классификации — ).

Население

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Сельские поселения Первомайского района Крыма